Futbolnij klub Ural eller engelsk FC Ural er en russisk fodboldklub fra byen Jekaterinburg. Klubben spiller i landets bedste liga, den russiske Premier League, og har hjemmebane på Jekaterinburg Arena stadion. Klubben blev grundlagt i 1930 og rykkede op i den bedste russisk række i 2013.

Historiske slutplaceringer

Kendte spillere 
 Arūnas Klimavičius
 Robertas Poškus
 Igor Bugaiov
 Serghei Rogaciov
 Denys Kulakov
 Oleksandr Pomazun
 Dmytro Topchiev
 Vladimir Koman
 Sölvi Ottesen
 Toto Tamuz
 Gerson Acevedo
 Chisamba Lungu

Noter

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Rusland
Etableret i 1930